One Night Only peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 One Night Only, groupe de pop britannique des années 2000.

Album 

 One Night Only, album live des Bee Gees sorti en 1998 ;
 One Night Only, album studio de One Night Only sorti en 2010.

Chanson
 de  une comédie musicale de Broadway reprise par Sylvester

Catch 

 WWF One Night Only, une compétition de catch de la World Wrestling Federation qui s'est déroulée le  à Birmingham, en Angleterre.